Pharnakes ist der Name folgender Personen:

 Pharnakes I., König von Pontos etwa 185  v. Chr. bis etwa 160/154 v. Chr.
 Pharnakes II. († 47 v. Chr.), König des Bosporanischen Reiches von 63 v. Chr. bis 47 v. Chr.
 Pharnakes I. (Minister) († nach 497 v. Chr.), Minister von Dareios I.
 Pharnakes II. (Phrygien) († nach 422 v. Chr.), Satrap von Phrygien
 Pharnakes (Feldherr) († 334 v. Chr.), persischer Feldherr, Schwager des Königs Dareios III.